Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der Lesothischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

1971 bis 1979

1980 bis 1989 

 Von 1984 bis 1989 keine weiteren Länderspiele ausgetragen.

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Weblinks 
 Länderspielübersicht auf RSSSF.com

Lesotho
!Landerspiele